Спадкоємець у праві — це особа, яка у випадку смерті тієї чи іншої особи набуває права одержати його спадкове майно, див. Спадкування
 Спадкоємець (монархія) — див. Престолонаслідування

Мистецтво

Література 
 «Спадкоємець» (1997) — роман українських письменників Марини та Сергія Дяченків.

Фільми 

 «Спадкоємець» — французько-італійський фільм 1973 року, реж. Філіпп Лабро.
 «Спадкоємець» — американський фільм-трилер 1996 року, реж. Родо Седзі.
 «Спадкоємець» — російський фільм 2000 року, реж. Володимир Любомудров.

Див. також 
 Дідич — староукраїнський термін для позначення спадкоємця.
 «Спадкоємці» — фільм 1960 року.
Правові терміни